Thorburn är ett skotskt och svenskt efternamn som 2017 bars av 81 personer i Sverige och kan syfta på släkten Thorburn eller:

Personer
 Annakarin Thorburn (född 1980), spansk-svensk översättare
 Bertil Thorburn (1907–1997), svensk affärsman och kommunalman
 Charles Thorburn (1873–1949), sjöfartsman och skeppsklarerare
 Chris Thorburn (född 1983), kanadensisk ishockeyspelare
 Cliff Thorburn (född 1948), kanadensisk snookerspelare
 Eugen Thorburn (1860–1931), svensk arkitekt och kommunpolitiker
 Hedvig Thorburn (1915–2012), svensk utrikeskorrespondent och författare
 Robert Thorburn (1828–1896), svensk grosshandlare och riksdagsman
 Thomas Thorburn (1913–2003), svensk ekonom och professor
 William Thorburn (1780–1851), skotsk-svensk grosshandlare
 William Thorburn (1820–1903), skotsk-svensk grosshandlare och riksdagsman

Skotska efternamn
Svenska efternamn